Влади́мир Анато́льевич Беля́вский (род. 7 декабря 1969,  дер. Мышковичи, Кировский район, Могилёвская область, БССР, СССР) — российский военачальник, Герой Российской Федерации (2006). Генерал-майор (18.02.2021).

Биография 
В 1986 году окончил Минское суворовское военное училище.

С 1986 года - в Вооруженных Силах СССР. В 1990 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, и был направлен для дальнейшего прохождения службы в морскую пехоту Краснознамённого Черноморского флота, где командовал танковым взводом в  126-й дивизии береговой обороны. В августе 1992 года стал командиром разведывательного взвода разведывательной роты специального назначения в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Краснознамённого Черноморского флота, а с 1993 года - командовал этой разведывательной ротой. Принимал участие в боевых действиях в Абхазии в 1993 году, участвовал в операциях по спасению окруженных российских миротворцев. С марта 1996 по 1999 год - начальник штаба - заместитель командира 888-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты Черноморского флота.

В 2001 году окончил Общевойсковую Академию Вооруженных Сил РФ. Распределён на Каспийскую флотилию, где с сентября того же года командовал 1200-м отдельным разведывательным батальоном в 77-й гвардейской отдельной бригаде морской пехоты.

В 2001 году майору Белявскому В.А. присвоено воинское звание "подполковник".

С сентября 2005 года - начальник отделения - заместитель начальника штаба этой бригады.

Отличился в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. В одном из боёв подразделение морских пехотинцев оказалось вынужденным вести бой в горной части республики с превосходящими силами противника. Подполковник Владимир Белявский, как старший по званию, умело командовал подразделением. В напряженном бою бандформирование было рассеяно с большим уроном для него. Подразделение выполнило поставленную перед ним задачу, понеся при этом небольшие потери.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе Указом Президента РФ № 860 от 8 августа 2006 года гвардии подполковнику Белявскому Владимиру Анатольевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали "Золотая Звезда". Награждён за отличие во время контртеррористической операции в Чеченской республике во время боевых действий в её горной части. В его наградном листе сказано:Только благодаря героизму и мужеству подполковника Белявского В. А., проявленным в боях с превосходящими силами бандформирований, подразделение выполнило боевую задачу, избежав крупных потерь.

Проходил службу в Военно-Морском флоте, являлся заместителем командира бригады морской пехоты на Балтийском флоте. С декабря 2009 по июнь 2014 года — командир 810-й отдельной бригада морской пехоты Черноморского флота. с 2014 по 2016 год проходил обучение в Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. После её окончания, с июня 2016 по сентябрь 2017 года — командир 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

С сентября 2017 года — командир 212 гвардейского Венского окружного учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск имени генерал-лейтенанта Руссиянова (Чита). С 2018 года — начальник штаба — первый заместитель командира 68-го армейского корпуса Восточного военного округа (дислоцируется на острове Сахалин и Курильских островах).

Награждён медалями.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте выпускников МСВУ

Выпускники Минского суворовского военного училища
Выпускники Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища
Участники Второй чеченской войны
Морские пехотинцы СССР и России
Танкисты России
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании